Международный кубок чемпионов 2014 () — товарищеский международный футбольный клубный турнир, прошедший с 24 июля по 4 августа 2014 года в США и Канаде. В нём приняли участие 8 команд: из Англии («Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед»), Греции («Олимпиакос» (Пирей)), Испании («Реал Мадрид») и Италии («Интернационале», «Милан», «Рома»). Победителем турнира стал «Манчестер Юнайтед», обыгравший в финале «Ливерпуль» со счётом 3:1.

Команды

Стадионы

Формат 
Восемь команд делятся на две группы по четыре команды в каждой. Команды играют друг с другом в один круг, каждая команда играет по три матча. Победители групп играют в финале.

За победу в основное время команды получают три очка, за победу в серии послематчевых пенальти — два, за поражение в серии послематчевых пенальти — одно и за поражение в основное время — ноль. Места команд в группе распределяются по следующим критериям:
 очки, заработанные в групповых матчах;
 результат личных встреч;
 разница забитых и пропущенных мячей;
 количество забитых мячей.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Финал

Лучшие бомбардиры

См. также 
 World Football Challenge, выставочный турнир для клубов из Европы и Америки, проводившийся с 2009 по 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2014 год в футболе
Международные соревнования по футболу в США
Международные спортивные соревнования в Канаде
Международный кубок чемпионов